Il doppio del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Darren Cahill e John Fitzgerald 6-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (primo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)
 Petr Korda /  Gary Muller (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 1994
ATP Tour 1994